Gvozdarus är ett släkte av fiskar. Gvozdarus ingår i familjen Nototheniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Gvozdarus